Unter einem Sparrendreieck versteht man:
 das Konstruktionsprinzip eines Sparrendaches, siehe Sparrendreieck
 Flugsparrendreieck, eine Stützkonstruktion für Vordächer in der Schweiz